Ahirwar ist der Familienname folgender Personen:

 Anand Ahirwar (* 1964), indischer Politiker (Congress)
 Nathu Ram Ahirwar (* 1923), indischer Politiker (Congress)
 Ram Prasad Ahirwar, indischer Politiker (BJP)